Burg Gemünden steht für:
 Burg Gemünden (Wohra), Burg in Hessen
Burg-Gemünden steht für:
 Burg-Gemünden, Ortsteil von Gemünden (Felda), Hessen